Das Benson & Hedges Irish Masters 1986 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier der Saison 1985/86. Das Turnier wurde vom 8. bis zum 13. April 1986 im Goffs in der Kleinstadt Kill im irischen County Kildare ausgetragen. Sieger wurde Titelverteidiger Jimmy White, der in einem rein englischen Finale Willie Thorne mit 9:5 besiegte. Thorne spielte mit einem 112er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Zum wiederholten Male sponserte die Zigarettenmarke Benson & Hedges das Turnier. Im Gegensatz zum Vorjahr erhöhte sich der Wert des Preisgeldtopfes um knapp 8.000 Pfund Sterling auf 77.583 £, wovon etwa ein Viertel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Erneut veränderte sich die Teilnehmeranzahl von zwölf nicht, sodass erneut acht Spieler in der ersten Runde antraten und die vier Sieger auf das restliche Teilnehmerfeld im Viertelfinale stießen. Die Erstrunden- und Viertelfinalpartien wurden im Modus Best of 9 Frames gespielt, während das Halbfinale im Modus Best of 11 Frames und das Finale im Modus Best of 17 Frames gespielt wurden. Des Weiteren nahm mit Eugene Hughes zum für ihn dritten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt sowie mit Erstteilnehmer Patsy Fagan irische Profispieler am Turnier teil.

Finale 
Wie auch schon im letzten Jahr stand Jimmy White im Finale, das er durch einen White-wash über Patsy Fagan erreichte hatte. Er traf auf seinen Landsmann Willie Thorne, der bereits in der ersten Runde ins Turniergeschehen kam und unter anderem Rekordsieger Terry Griffiths besiegt hatte.

Thorne kam besser ins Match und ging mit 0:1 und 1:2 in Führung, ehe White das Spiel drehte. Nachdem Thorne das Spiel seinerseits gedreht hatte, wiederholte dies White und führte so mit 5:4, wobei er diese Führung auf 8:4 ausbaute. Anschließend verkürzte Thorne auf 8:5, ehe White mit 74:17 den nächsten Frame und damit Match und Turnier gewann.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten lediglich die beiden Finalisten insgesamt drei Century Breaks.
  Willie Thorne: 112
  Jimmy White: 108, 105

Einzelnachweise 

1986
Snookerveranstaltung 1986
Billardturnier in Kill (County Kildare)